Diaris:
 Arizona Daily Star, diari estatunidenc publicat a Tucson
 Daily Star (Regne Unit), diari britànic
 Irish Daily Star, diari irlandès
 The Daily Star (Bangladesh), diari bengalí publicat en anglès
 The Daily Star (Líban), diari libanès publicat en anglès
 Toronto Daily Star, nom anterior del Toronto Star, diari canadenc publicat a Toronto

 Ficció:
 Daily Star (DC Comics), diari de ficció dels còmics de Superman
 Daily Star (Lucky Luke) (títol original en francès: Le Daily Star), 24è àlbum de Lucky Luke